La Route nationale 14 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 14 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 14 en Algérie ;
 Route nationale 14 en Argentine ;
 Route nationale 14 en Belgique ;
 Route nationale 14 au Burkina Faso ;
 Route nationale 14 au Cameroun;
 Route nationale 14 à Djibouti ;
 Route nationale 14 en Estonie ;
 Route nationale 14 en Finlande ;
 Route nationale 14 en France métropolitaine ;
 Route nationale 14a en France métropolitaine ;
 Route nationale 14 en Guinée ;
 Route nationale 14 au Luxembourg ;
 Route nationale 14 à Madagascar ;
 Route nationale 14 au Maroc ;
 Route nationale 14 en Pologne ;
 Route nationale 14 en Slovaquie; 
 Route nationale 14 en Tunisie ;
 Route nationale 14 au Viêt Nam.

Voir aussi